Cijevna est un toponyme qui peut désigner :
 la Cijevna, une rivière du nord de l'Albanie et du Monténégro ;
Cijevna, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Podgorica.